Gamsspitze kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Gamsspitze (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Lienz), 
 Gamsspitze (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Landeck), 

Robotskapade Österrikeförgreningar